Apusiigajik bezeichnet:
 Apusiigajik (Gletscher, Iaakattaarajik), Gletscher im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Apusiigajik (Gletscher, Ikkatteq), Gletscher im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Apusiigajik (Gletscher, Kattertooq) (Skinfaxe), Gletscher im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Apusiigajik (Gletscher, Skjoldungen, nördlich) (Skjoldmøen), Gletscher im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Apusiigajik (Gletscher, Skjoldungen, mittig), Gletscher im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Apusiigajik (Gletscher, Skjoldungen, südlich), Gletscher im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Apusiigajik (Gletscher, Ittoqqortoormiit) (Aage Nielsen Gletsjer), Gletscher im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland